Dominion Tankard 2011, prowincjonalne Mistrzostwa Ontario Mężczyzn w Curlingu 2011 odbyły się między 7 a 13 lutego 2011 w Grimsby na lodowisku Peach King Centre.

W zawodach brało udział 11 drużyn, które grały systemem każdy z każdym. Tytułu z 2010 obroniła drużyna Glenna Howarda. Zwycięzca reprezentował Ontario w marcu 2011 w Halifaksie na Tim Hortons Brier 2011.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
13 lutego 2010; 14:00

Półfinał 
13 lutego 2010; 9:30

1-2 
12 lutego 2010; 14:00

3-4 
12 lutego 2010; 19:00

Round Robin

Sesja 1. 
7 lutego 2011; 14:00

Sesja 2. 
7 lutego 2011; 19:30

Sesja 3. 
8 lutego 2011; 14:00

Sesja 4. 
8 lutego 2011; 19:00

Sesja 5. 
9 lutego 2011; 9:00

Sesja 6. 
9 lutego 2011; 14:00

Sesja 7. 
9 lutego 2011; 19:00

Sesja 8. 
10 lutego 2011; 14:00

Sesja 9. 
10 lutego 2011; 19:00

Sesja 10. 
11 lutego 2011; 14:00

Sesja 11. 
11 lutego 2011; 19:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 
 

2011 w curlingu
2011
2011 w Kanadzie